Stilton :
Stilton, village d'Angleterre
Stilton Cheese, fromage d'Angleterre
Famille Stilton
Geronimo Stilton
Téa Stilton